Existem vários documentos intitulados De fide Catholica sobre a fé católica. 

Entre alguns deles estão: 

 O decreto "De fide catholica" ( Edictum de fide catholica emitido pelo imperador Teodósio em 27 de fevereiro de 380, estabelecendo o cristianismo católico como a religião oficial do império. 
 O tratado "De fide catholica" de Boécio (480-524 ou 525) 
 De fide catholica de Veteri et Novo Testamento contra Iudaeos  por Isidoro de Sevilha (560-636) 
 O Summa contra gentios, também conhecido como Tractatus de fide catholica, contra gentios [contra errores infidelium], de Tomás de Aquino (1225-1274) 
 A Constituição "De fide catholica" do Concílio Vaticano I foi aprovada em abril de 1870, (também chamada "Dei Filius").

Referências 

Documentos da Igreja Católica